Martigny
 Martigny, Aisne
 Martigny, Manche
 Martigny, Seine-Maritime
 Martigny-Courpierre
 Martigny-le-Comte
 Martigny-les-Bains
 Martigny-les-Gerbonvaux
 Martigny-sur-l'Ante